Henniger ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Henniger (* 1938), deutsche Karikaturistin
 Gerd Henniger (1930–1990), deutscher Kunsthistoriker, Schriftsteller und Übersetzer
 Gerd Henniger (Historiker) (1941–2001), deutscher Kunsthistoriker und Denkmalpfleger
 Gerhard Henniger (1928–1997), deutscher Publizist und Verbandsfunktionär 
 Heinfried Henniger (* 1934), deutscher Schriftsteller, Lektor und Verleger
 Julius Henniger (1878–1971), deutscher Ornithologe, Lehrer, Autor und Nestor der deutschen Farbenkanarienzucht
 Otto Henniger (1856–1911), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker

 Friederike Sinn-Henniger (* 1951), deutsche Klassische Archäologin
 Vinzenz Henniger von Seeberg-Desfours zu Mont und Adienville (1847–1916), erzherzoglicher Kämmerer

Siehe auch:
 Henninger